Faro di Ar-Men – faro dell'Île-de-Sein
 Ar-Men – birra francese